Koloušek ist der Familienname folgender Personen:

 Vladimír Koloušek (1909–1976), tschechischer Bauingenieur
 Václav Koloušek (* 1976), tschechischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kolousek